Haarland heißen folgende geographische Objekte:

 Haarland (Attenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Attenkirchen, Landkreis Freising, Bayern
 Haarland (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Haarland (Zolling), Ortsteil der Gemeinde Zolling, Landkreis Freising, Bayern
 Haarland (Gemeinde Tragwein), Ortschaft von Tragwein, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Harland